Чемпіонат світу з водних видів спорту 1975 відбувся в Калі (Колумбія) з 19 до 27 липня 1975 року. У ньому взяли участь 682 спортсмени.

Таблиця медалей

Примітки 
HistoFINA - FINA's official historical results documentation - Men
HistoFINA - FINA's official historical results documentation - Women
FINA Official Website
World Swimming Championship Результати

 
Чемпіонати світу з водних видів спорту